Paramaca peut faire référence à :
 les Paramacas, groupe ethnique surinamo-guyanais ;
 le paramaca, langue créole anglo-portugaise ;
 , espèce de palmiers ;
 , espèce d'insectes.

Voir aussi 

 Paramacay
 Patamacca